DVM peut faire référence à :
 Dalvik Virtual Machine, une Machine virtuelle Java ;
 Diel Vertical Migration, Migration verticale circadienne ;
 taux de Distribution sur Valeur de Marché, un indicateur de rentabilité ;
 Doctor of Veterinary Medicine, Docteur en médecine vétérinaire.

Acronyme
Homonymie d'acronyme